«Партиза́ни» () — албанский профессиональный футбольный клуб из столицы страны Тираны. Основан 4 февраля 1946 года под названием «Уштрия». Домашние матчи команда проводит на стадионе «Сельман Стермаси» в Тиране общей вместимостью свыше 9 000 зрителей. Действующий участник Суперлиги, высшего дивизиона чемпионата Албании по футболу. «Партизани» контролировался Министерством обороны НСРА, поэтому клуб имел право «призывать» на военную службу игроков других команд. Большая часть болельщиков поддерживает также и БК «Партизани».

Один из старейших и самых титулованных футбольных клубов чемпионата Албании. Носит имя генерала Петрита Думе.
Главный соперник «Тирана», матчи с которым называют «Большим дерби».

Достижения клуба

Национальные 
 Суперлига
  Чемпион (16): 1947, 1948, 1949, 1954, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962/63, 1963/64, 1970/71, 1978/79, 1980/81, 1986/87, 1992/93, 2018/19
  Вице-чемпион (21): 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956, 1960, 1964/65, 1965/66, 1968, 1969/70, 1972/73, 1973/74, 1982/83, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 2007/08, 2015/16, 2016/17

 Первый дивизион
  Победитель: (1): 2000/01
  Второе место: (1): 2012/13

 Кубок Албании
  Победитель (15): 1948, 1949, 1957, 1958, 1961, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1969/70, 1972/73, 1979/80, 1990/91, 1992/93, 1996/97, 2003/04
  Финалист (8): 1950, 1951, 1953, 1954, 1973/74, 1984/85, 1987/88, 1988/89

 Суперкубок Албании
  Победитель (3): 1991, 2004, 2019

Международные 
 Балканский кубок
  Победитель: (1): 1970

Дерби и ультрас 
У «Партизани» есть два главных дерби, это матчи с клубом «Тирана» (это дерби носит название «Большое дерби»). Второе дерби с клубом «Динамо» (это противостояние называется «Албанское коммунистическое дерби»).

Ультрас-группы «Партизани»: «Ultras Guerrils 08–09», «Brigada e Kuqe 08», «Komandos Ultras».

Статистика выступлений с 2006 года

Выступления в еврокубках 

 «Партиза́ни» был снят с турнира в связи с дисквалификацией действующего чемпиона Албании «Скендербеу» из Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17.

Известные игроки 

  Агим Мурати
  Панайот Пано
  Рефик Ресмья
  Игли Таре
  Бледи Шкемби

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccer365.ru 

Футбольные клубы Албании
Армейские футбольные клубы
Спортивные клубы Тираны